Соревнования по гандболу на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 21 августа. Было разыграно два комплекта наград среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Олимпийском парке Барра-да-Тижука на «Арене ду Футуро», которая после Игр была демонтирована. Участие в Играх приняли 355 гандболистов (178 мужчин и 177 женщин) из 20 стран.

Изменения в правилах 
С 1 июля 2016 года вступил в силу ряд новых правил гандбола, принятых IHF:
 вводится синяя карточка за особо грубые нарушения;
 после предупреждения о пассивной игре атакующая команда может сделать не более 6 передач;
 игрок, получивший травму, покидает площадку для оказания медицинской помощи и может вернуться на неё только после трёх атак, совершённых его командой.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

Место проведения

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 Гандбол на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016